Saucisse, 
 Saucisse, un teckel, mascotte recueillie par l'écrivain Serge Scotto,
 Un autre nom pour le chien de porte.

Voir aussi 
  (saucisse en allemand)